Ophthalmosauridae è una famiglia estinta di ichthyosauri thunnosauri vissuti dal Giurassico medio al Cretaceo superiore (Bajociano-Cenomaniano) in Asia, Australia, Europa, Nord America e Sud America. Attualmente, il più antico ophthalmosauride noto è il Mollesaurus periallus degli inizi del Bajociano dell'Argentina. Descritta e nominata da George H. Baur, nel 1887, questa famiglia contiene anche taxa basali come Ophthalmosaurus. Nel 1956, Appleby edificò Ophthalmosauria che è stata seguita da alcuni autori,, ma se questi due nomi sono sinonimi, Ophthalmosauridae ha la priorità rispetto ad Ophthalmosauria.

Classificazione 
Ophthalmosauridae è un taxon basato sui nodi definiti da Ryosuke Motani (1999) come "l'ultimo antenato comune di Brachypterygius e Ophthalmosaurus e tutti i suoi discendenti". La definizione proposta per Ophthalmosauria era esattamente la stessa. In questo caso entrambe le definizioni sono sinonimi.

Il cladogramma sotto segue la topologia dell'analisi del 2010, di Patrick S. Druckenmiller e Erin E. Maxwell.

Nel 2011, Valentin Fischer, Edwige Masure, Maxim S. Arkhangelsky e Pascal Godefroit descrissero un nuovo genere di Ophthalmosauride. Hanno ridefinito la famiglia come "l'ultimo antenato comune di Arthropterygius e Ophthalmosaurus e tutti i suoi discendenti". In questo caso Ophthalmosauria non è un sinonimo junior di Ophthalmosauridae.

Il cladogramma sotto segue gli studi di Fischer et al. (2011).

*Note:Il posizionamento di Ophthalmosauria per definizione

Nel 2012, Fischer et al. descrisse un nuovo genere di Ophthalmosauride. Hanno definito per la prima volta due sottofamiglie all'interno di Ophthalmosauridae, ossia Ophthalmosaurinae e Platypterygiinae. Ophthalmosaurus e Platypterygius sono risultati essere non monofiletici. Gli Ophthalmosauridae sono caratterizzati da una zona extracondilare ridotta, dorsale trocantere piastriforme, un omero con un aspetto di un elemento accessorio anteriore e l'assenza di intaglio sugli elementi delle pinne posteriori. 

Il cladogramma sotto segue gli studi di Fischer et al. (2012):

Note

Collegamenti esterni 
 

Ittiosauri